Isolation — п'ятий студійний альбом гурту «Toto», випущений у листопаді 1984 року, лейблом Columbia.

Композиції 
 «Carmen» – 3:25
 «Lion» – 4:46
 «Stranger in Town» – 4:47
 «Angel Don't Cry» – 4:21
 «How Does It Feel» – 3:50
 «Endless» – 3:40
 «Isolation» – 4:04
 «Mr. Friendly» – 4:22
 «Change of Heart» – 4:08
 «Holyanna» – 4:19

Персоналії 
Toto
 Фергі Фредеріксен - лід- і бек-вокал
 Боббі Кімбелл - бек-вокал
 Стів Лукатер - гітара, бек-вокал, лід-вокал у пісні "How Does It Feel"
 Девід Пейч - клавішні, бек-вокал, лід-вокал у піснях "Carmen", "Stranger In Town", та "Holyanna"
 Стів Поркаро - клавішні, бек-вокал
 Майк Поркаро - бас-гітара, віолончель
 Джефф Поркаро - барабани, перкусія

Альбоми Toto
Англомовні музичні альбоми